«Трудова́я Украи́на» — политическая партия Украины. Сформировалась в 2000 году после раскола Трудовой партии Украины. Учредительный съезд произошёл 19 мая 2000 года. Главой был избран Игорь Шаров, с ноября 2000 года — Сергей Тигипко.

На парламентских выборах 2002 года партия принимала участие в составе избирательного блока «За единую Украину». По результатам выборов в Верховную раду попало 10 членов партии (из них 4 по списку блока).

На президентских выборах 2004 года партия поддерживает Виктора Януковича, глава партии С. Тигипко был руководителем центрального избирательного штаба Януковича.

В 2005–2006 годах партию возглавлял Валерий Коновалюк.

В парламентских выборах 2006 года партия принимала участие самостоятельно. Она набрала 0.09 % голосов избирателей и не попала в Парламент.

Во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 2014 года политическая партия Трудовая Украина принимала участие в составе Оппозиционного блока.

30 ноября 2018 года партия вышла из Оппозиционного блока и вошла в состав Партии регионов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт партии

Текущие статьи 
 «Правительство потратило месяц впустую»

Политические партии Украины

Партии труда